One Love, Blue-album
 One Love, Blue-dal
 One Love, David Guetta-album
 One Love, David Guetta-dal
 One Love, Dr. Alban-album
 One Love, Dr. Alban-dal
 One Love, Glay-album
 One Love, Nas-dal
 One Love, The Prodigy-dal